Євіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Євіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш